Malchiodi peut faire référence à : 
 Andrea Malchiodi (né en 1972), mathématicien italien.
 Gian Carlo Malchiodi (1917-2015), architecte, designer, enseignant italien. 

 (16091) Malchiodi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.